Березит

 Березит — горная порода, названная по имени Берёзовского месторождения в Свердловской области рядом с городом Берёзовский. 
 Березит (посёлок) — посёлок, расположен в Свердловской области рядом с городом Берёзовский
 Березит (станция) — станция, расположенная в Свердловской области рядом с посёлком Березит